Radio Corazón puede referirse a:
Corazón FM, estación de radio ubicada en el 101.3 MHz del dial FM en Santiago de Chile.
Radio Corazón, película chilena basada en la continuación de El chacotero sentimental.
Radio Corazón,  estación de radio peruana que está ubicada en el 94.3 MHz del dial FM en Lima, anteriormente estaba en los 96.7 MHz del dial FM .